Nissjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nissjön, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (59,2 ha)
Nissjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (10,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn